Христо Попов може да се отнася за:

 Христо Попов (1852 – 1932), български революционер, мемоарист и учител
 Христо Попов (1858 – 1951), български офицер и политик
 Христо Попов (1862 – 1933), български юрист и политик
 Христо Попов (1876 – ?), български църковен и просветен деец
 Христо Рачев Попов (1859 – 1941), български офицер, генерал-майор
 Христо Георгиев Попов (р.1936), български офицер, генерал-майор
 Христо Попов (1888 – 1907), български революционер, деец на ВМОРО от Шестеово
 Христо Попов (1888 – 1952), български агроном и политик
 Христо Попов (1891 – 1970), български оперен режисьор
 Христо Попов, български футболист
 Христо Попов, български актьор
 Христо Попов, български илюзионист и жонгльор
 Христо Попов, български археолог

Източници